Ники́шины — русская фамилия. Происходит от крестильного мужского имени Никита (греч. — «победитель»). Никитай, Никиша, Никитушка — различные формы этого же имени.

Известные носители 
 Никишин, Евгений Прокофьевич — советский футболист (крайний полузащитник) и футбольный тренер.

Аналоги фамилии 
 Никитенко, Никитюк — украинские фамилии от того же имени, причём на -енко характерны для восточных районов Украины, а на -ук — для западных.

 Никшин — характерный для северо-западных говоров вариант Никишина.